Příjmení Bartoněk nosí více významných osobností:

 Antonín Bartoněk (1926–2016) – český klasický filolog
 Bohumír Bartoněk (* 1939) – československý motocyklový závodník
 Vojtěch Bartoněk (1859–1908) – český malíř a restaurátor

Podobná příjmení 
 Bartoň
 Bartoníček